Die Ketzerbraut steht für:

 Die Ketzerbraut (Roman), Roman von Iny Lorentz (2010) 
 Die Ketzerbraut (Film), deutsch-österreichisch-tschechischer Film von Hansjörg Thurn (2017)